Rot – miasto w Szwecji

Niemcy:
 Rot – rzeka, dopływ Dunaju
 Rot – rzeka, dopływ Kocher
 Rot am See – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwäbisch Hall
 Rot an der Rot – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach

Szwajcaria:
 Rot – rzeka, dopływ Murg

Osoby:
 Henryk Rot – polski prawnik

Zobacz też:
 Rodt
 Rødt
 Rot-Tannheim
 Roth
 Rott
 St. Leon-Rot
 ROT13

eo:ROT
fr:ROT
it:ROT